'''Davis pode ser:
 Copa Davis - Torneio de tênis entre países
 Davis, fabricante de automóveis

Localidades 

 Condado de Davis, Iowa
 Condado de Davis, Utah
 Davis, Califórnia
  Davis, Oklahoma

Desambiguação